Nāşerī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dasht-e Nāşerī, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Ahvaz, provinshuvudstad, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar